Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Baccanello e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Jan Frode Andersen e Oliver Gross che si sono ritirati sul punteggio di 6-4, 6(5)-7, 6-5.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Gergely Kisgyorgy (quarti di finale)
 Mariano Delfino /  Adrián García (semifinali)

 Federico Luzzi /  Potito Starace (primo turno)
 Paul Baccanello /  Sergio Roitman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2002